Пётр Михайлович Кудряшёв (Кудряшов) (1797, Оренбургская губерния — 1827, Оренбург) — русский писатель, переводчик, публицист, историк, фольклорист.

Биография 
Родился в 1797 году в городе Верхнеуральск Оренбургской губернии в бедной семье. После окончания Верхнеуральского военного училища служил в местном гарнизонном батальоне унтер-офицером, писарем, переводчиком. С 1822 года — аудитор в Кизильском гарнизонном батальоне Оренбурга.

Интересовался бытом и культурой народов Оренбургской губернии. П. П. Свиньин называл его «певцом картинной Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей киргиз-кайсацких». В поэме «Абдрахман», повести «Абдряш» (1827), написанных по фольклорным мотивам, им были созданы героические образы башкирских батыров. В повести «Искак» (1830) была представлена широкая панорама жизни народов Башкортостана и рассказана история возникновения некоторых сёл. В статье «Предрассудки и суеверия башкирцев» (1826) он рассмотрел традиционные праздники, обычаи и верования башкир. В труде Кудряшёва «История Башкирии» содержатся сведения по этнографии, фольклору и истории башкирского народа. Им были опубликованы башкирские песни в переводе на русский язык под названием «Прощание башкирца с милой», «Песнь башкирца перед сражением», «Песнь башкирца после сражения», «К башкирской девушке». В сочинении «Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван» затронул тему Пугачёвского восстания.

Большинство произведений П. М. Кудряшёва были опубликованы в 1822—1830 годах в журналах «Вестник Европы», «Отечественные записки» и «Благонамеренный».

Был декабристом по своим убеждениям. Состоял в Оренбургском тайном обществе, с 1823 года возглавлял его. В 1827 году в результате доноса провокатора власти узнали о существовании общества, и 26 апреля 1827 года Кудряшёв был арестован. Однако незадолго до ареста он успел уничтожить бумаги общества и предупредить большинство его членов; в результате уже на следующий день он был освобождён. Спустя несколько дней,  года во время судебного процесса над членами тайного общества он скоропостижно скончался.

Примечания

Литература 
 
 

Писатели Российской империи
Историки Российской империи
Фольклористы Российской империи